Famille Blixen-Finecke
 Bror von Blixen-Finecke
 Karen von Blixen-Finecke

Autres personnalités 
 Carlos Samuel Blixen Abella (1936-2022), joueur uruguayen de basket-ball.

Divers 
 (3318) Blixen
 Musée Karen-Blixen (Kenya)
Homonymie de patronyme germanique